Az 1935–1936-os Nationalliga volt a 39. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Lausanne Sports volt. A szezont újra a Lausanne csapata nyerte, a bajnokság történetében negyedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság